Терменьга — название рек:

Россия 
 Терменьга (приток Ваги) — река.
 Терменьга (приток Кулоя) — река.